Alexei Bugajew ist der Name folgender Personen:

* Alexei Iwanowitsch Bugajew (* 1981), russischer Fußballspieler
 Alexei Sergejewitsch Bugajew (* 1997), russischer Skirennläufer